A Fight for Life – cortometraggio del 1912 diretto da Bert Haldane
A Fight for Life – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino